Tetrafluorethan ist eine ungenaue Kurzbezeichnung für folgende chemische Verbindungen:

 1,1,1,2-Tetrafluorethan (auch bekannt als Kältemittel unter dem Handelsnamen R-134a)
 1,1,2,2-Tetrafluorethan